Томас Морли (; около 1354 — 24 сентября 1416, Кале, Королевство Франция) — английский аристократ, 4-й барон Морли с 1379 года. Кавалер ордена Подвязки.

Биография 
Томас Морли был вторым сыном Уильяма Морли, 3-го барона Морли, и его жены Сесили Бардольф. Он родился примерно в 1354 году. Его старший брат умер ребёнком, так что после смерти отца в 1379 году Томас унаследовал семейные владения и титул. В 1375 году он участвовал в боевых действиях в Бретани под началом графа Кембриджского, в 1391 году — в крестовом походе в Пруссию. В 1399 году Морли сопровождал короля Ричарда II в его втором ирландском походе. В 1415 году он в составе армии Генриха V сражался при Азенкуре, в 1416 году занял должности лейтенанта и капитана-генерала на занятых во Франции территориях. Барон умер 24 сентября 1416 года в Кале. На заупокойной службе в соборе Нотр-Дам-де-Кале присутствовали король Генрих V и император Сигизмунд. Тело Морли увезли в Англию и похоронили в Норвиче.

Барон трижды вступал в брак:

1) до 3 апреля 1374 года Морли женился на Джоан де Гастингс, дочери Хью де Гастингса и Маргарет Эверингем; В этом браке родился сын Роберт, умерший молодым, отец Томаса, 5-го барона Морли;

2) до 10 июня 1380 года Томас женился на Элизабет, о происхождении которой ничего не известно (брак остался бездетным);

3) до 21 октября 1390 года Морли женился на Анне ле Диспенсер, дочери Эдварда ле Диспенсера, 1-го барона Диспенсера, и Элизабет Бергерш, вдове Хью де Гастингса из Элсинга (брак остался бездетным).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Морли
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Участники битвы при Азенкуре
Крестоносцы
Морли (род)